College of the Arts steht für folgende Kunsthochschulen:

 College of the Arts (Windhoek), Windhoek, Namibia
 California College of the Arts, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Cornish College of the Arts, Washington, Vereinigte Staaten
 Open College of the Arts, South Yorkshire, England